Аржи:

 Аржи (Эн) () — коммуна во Франции в департаменте Эн.
 Аржи (Эндр) () — коммуна во Франции в департаменте Эндр.
 Аржи — () — средневековый замок в доренессансном стиле.
 Аржи-Ахк — река в России в Чеченской республике.
 Замок Аржи — средневековый замок в долине Луары.